Lužani kan syfta på följande platser:

Bosnien och Hercegovina 

 Lužani (ort i Bosnien och Hercegovina), Republika Srpska,

Kroatien 

 Lužani (ort i Kroatien), Posavina, 

Robotskapade Bosnien och Hercegovinaförgreningar
Robotskapade Kroatienförgreningar